Ю́лия Ива́новна Лавренчу́к (; 24 мая 1978 года, Киев, Украина) — фигуристка с Украины, бронзовый призёр чемпионата Европы 1997 года, двукратная чемпионка Украины 1995 и 1997 годов в женском одиночном катании. Участница Олимпиады 1998 года.

Тренер Марина Амирханова поставила Лавренчук выдающуюся технику исполнения прыжков. Исполняемые с огромного хода, с «зависанием» в воздухе после набора высоты, и лишь затем вращением в воздухе, приземляясь четко на ход назад (без недокрутов), прежде всего на самых сложных в то время тройных - лутце и флипе (исполняемом с моухока). В течение всей программы Юлия демонстрировала очень высокую скорость катания.

С 2017 вместе со своим супругом Алексеем Василевским тренировала российских фигуристов (Серафиму Саханович и др.) в Академии Плющенко, затем -в СК "Армия фигурного катания".

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года